Резьба́ (от «резать»):
 Резьба — элемент резьбового соединения.
  — один из древнейших и наиболее распространённых видов декоративного искусства, способ художественной обработки дерева, камня, кости, ганча, терракоты, лака и других материалов путём вырезания; в частности:
 Резьба по дереву
 Резьба по кости
 Резьба по камню
 Резьба по металлу, обработка резанием — токарная обработка металла.

См. также 
 
 Гравюра